Houghton Hall pode referir-se a um dos seguintes palácios britânicos:

Houghton Hall (Norfolk)
Houghton Hall (East Riding of Yorkshire)

Pode ainda confundir-se com um outro palácio, actualmente, arruinado:

Houghton House

Desambiguação